SHK peut faire référence à :
 Porte-parole de la House of Keys (Speaker of the House of Keys)
 Statens haverikommission
 Song Hye-kyo
 Sun Hung Kai